Ottawa County er navnet på 4 counties i USA:

 Ottawa County, Kansas
 Ottawa County, Michigan
 Ottawa County, Ohio
 Ottawa County, Oklahoma

Se også 
 County of Ottawa, et historisk valgdistrikt i Quebec, Canada